A Temporada da PLK de 2019–20, também conhecida como Energa Basket Liga por motivos de patrocinadores, é a 86ª edição da principal competição da modalidade no país. o Anwil Włocławek defende seu título nacional.

Participantes

Temporada regular

Classificação Temporada Regular

Resultados

Playoffs

Confrontos

Quartas de final

Semifinal

Decisão de terceiro colocado

Final

Premiação

Supercopa da Polônia de 2019

Premiação

Copa da Polônia 2020 - Varsóvia

Premiação 

2020 no basquetebol
Liga Polonesa de Basquetebol